Cinq Interstate highways ont pour nom Interstate 110.

Interstate 110 en Californie
Interstate 110 en Floride
Interstate 110 en Louisiane
Interstate 110 au Mississippi
Interstate 110 au Texas

Voir aussi